Quintus Pompeius Rufus är ett namn som burits av flera romare:

* Quintus Pompeius Rufus maior, romersk politiker, konsul 88 f.Kr.
 Quintus Pompeius Rufus minor, romersk politiker, måg till Sulla
 Quintus Pompeius Rufus (praetor), romersk politiker, praetor 63. f.Kr.
 Quintus Pompeius Rufus (tribun), romersk politiker, folktribun 52. f.Kr.